Олень Рузвельта, также Олимпийский олень (, ) — крупнейший из четырёх ныне обитающих в Северной Америке подвидов благородного оленя, носящих общее название вапити. Обитают в дождевых лесах на северо-западе Северной Америки, а также были интродуцированы на острова Аляски Афогнак и Малиновый в 1928 году. Назван в честь президента США Теодора Рузвельта.

Животные, описанные в 1777 году